La Prva savezna liga FNRJ 1958-1959, conosciuta semplicemente come Prva liga 1958-1959, fu la 30ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 13ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo quinto titolo. Dopo 5 stagioni a 14 squadre, questa fu ridotta a 12 partecipanti.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1959-1960
      Qualificata alla Coppa Mitropa 1959
      Retrocessa in Druga Liga 1959-1960

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo il quoziente reti delle squadre interessate.

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonte: exyufudbal

Squadra campione

(allenatore: Milorad Pavić)

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1958-1959
Kup Maršala Tita 1958-1959

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1959-1962 su historical-lineups
  Stagione 1958-1959 su HRnogomet
  Stagione 1958-1959 su sportsport.ba
  Le stagioni 1955-1962 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1951-1960 su claudionicoletti
  Classifiche e risultati su exYUfudbal
   su RSSSF

Calcio nel 1958
Calcio nel 1959
1959
Campionato jugoslavo di calcio